Шафран Палласа, или Крокус Палласа () — клубнелуковичное травянистое многолетнее растение, вид рода  семейства .

Распространение  и экология 
Встречается в западном Закавказье.

Растёт на горных лугах, по известняковым хребтам.

Ботаническое описание 
Многолетнее низкорослое травянистое клубнелуковичное растение, высотой 8-16 см.

Клубнелуковица сплюснутая, длиной 1 см, диаметром 2 см, с тонкой сетчатой оболочкой.

Листья узколинейные, прикорневые, длиной до 20 см, шириной 0,3—0,4 см, появляются в апреле.

Цветки одиночные, появляются осенью, над поверхностью почвы возвышаются на 5—6 см. Околоцветник диаметр 4 — 4,5 см, окраска розово-фиолетовая, с пурпурным основанием и жилками. Рыльца жёлтые, повислые, цельные.

Цветёт во второй половине сентября.

Классификация

Таксономия 
Вид Шафран Палласа входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Подвиды 
В рамках вида выделяют ряд подвидов:

Примечания

Литература 
 

Шафран
Флора Евразии
Таксоны растений, названные в честь людей